Михаил Воронкин:
 Воронкин, Михаил Александрович (род. 1923) — доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия).
 Воронкин, Михаил Спиридонович (род. 1923) — диалектолог, доктор филологических наук, заслуженный деятель Республики Саха (Якутия), заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР; ,